Damāvand kan syfta på följande platser:

Iran 

 Rūdkhāneh-ye Māmlū, vattendrag, Teheran, 
 Kūh-e Damāvand, berg, Mazandaran, 
 Damāvand (kommunhuvudort i Iran), Teheran, 
 Shahrestān-e Damāvand, kommun, Teheran, 

Robotskapade Iranförgreningar